Patinoire de Saint-Léonard je zimní sportovní hala ve švýcarském městě Fribourg, která byla postavena v roce 1983. Kapacita arény je 7 144 diváků. Je domovem hokejového týmu HC Fribourg-Gottéron.

Externí odkazy 
 
 Informace o aréně

Sport ve Fribourgu
Lední hokej ve Švýcarsku
Sportovní zařízení ve Švýcarsku
Postaveno ve Švýcarsku 1983